Crnković est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Krešimir Crnković (né en 1995), biathlète croate ;
 Tomislav Crnković (1929–2009), joueur puis entraîneur de football yougoslave ;
  (1931–2013), traducteur croate ;
  (1936–2012), acteur croate.

Notes et références